Ana de Borbón-Parma (París, 18 de septiembre de 1923 - Morges, 1 de agosto de 2016) fue la esposa del difunto rey Miguel I de Rumania.

Primeros años de vida 

Fue hija del príncipe Renato de Borbón-Parma y la princesa Margarita de Dinamarca. Al igual que sus tres hermanos, pasó su infancia en Francia.

Familiarmente era conocida como Nane (en inglés Nan).

En 1939, su familia, huyendo de los nazis se refugia en España, más tarde en Portugal y finalmente en Estados Unidos. Ana fue a una escuela de arte en Nueva York de 1940 a 1943. También trabajó como vendedora en los grandes almacenes Macy's. En 1943 se alistó en las Fuerzas Francesas Libres (FFL). Sirvió en Argelia, Marruecos, Italia, Luxemburgo y Alemania, y recibió la Cruz de Guerra. Tras la contienda, fue ascendida al grado de teniente.

Matrimonio e hijos 

En noviembre de 1947 Ana conoció al rey Miguel I de Rumania (1921-2017), que visitaba Londres con la reina madre Elena de Grecia para la boda de la princesa Isabel (futura reina Isabel II del Reino Unido) con el príncipe Felipe de Edimburgo.

Pero su camino se interrumpe provisionalmente poco tiempo después: Miguel salió para Rumanía, donde los comunistas le obligaron a abdicar el 30 de diciembre de 1947.

Ana y Miguel se casaron poco después, el 10 de junio de 1948, en Atenas, Grecia, por invitación del rey Pablo I de Grecia. La princesa Sofía de Grecia, entonces de nueve años de edad, fue dama de honor del enlace. Ana era conocida bajo el nombre de Ana de Rumanía, aunque se casara con Miguel tras la pérdida del trono por éste. Ana y Miguel tuvieron cinco hijas:

 Princesa Margarita, princesa heredera de Rumanía, nacida en 1949, casada con Radu Duda.
 Princesa Elena, princesa de Rumanía, nacida en 1950, casada en primeras nupcias con Leslie Robin Medforth-Mills, y más tarde divorciada; casada en segundas nupcias con Alexander Phillips Nixon McAteer.
 Princesa Irene, princesa de Rumanía, nacida en 1953, casada con John Kreuger y más tarde divorciada; casada en segundas nupcias con John Wesley Walker.
 Princesa Sofía, princesa de Rumanía, nacida en 1957, casada con Alain Michel Biarneix y más tarde divorciada.
 Princesa María, princesa de Rumanía, nacida en 1964, casada con Kazimierz Wiesław Mystkowski y más tarde divorciada.

Vida en el exilio 

Tras su boda Ana y Miguel vivieron primero en Villa Sparta, cerca de Florencia, casa perteneciente a la madre de Miguel. En 1949 se instalaron en Lausana y después, en 1955, en Versoix, cerca de Ginebra (Suiza). En 1992, Ana y Miguel visitaron Rumanía durante tres días; para Ana era así la primera visita a Rumanía. De 1993 a 1997, a pesar de varios intentos repetidos, Miguel no fue autorizado a entrar en Rumanía. Durante esos años Ana visitó varias veces el país en calidad de representante de su marido. En 1997 fueron Ana y Miguel autorizados a volver a Rumanía, donde residieron, hasta que regresaron por motivos de salud a Lausana. Miguel era primo hermano de la reina emérita Sofía de España.

Fallecimiento 

El 1 de agosto de 2016, Ana de Rumanía falleció en un hospital de Morges, Suiza, tras llevar varios días hospitalizada.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas rumanas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Carol I (10/06/1948).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Corona (30/12/2011).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Cruz de Guerra 1939-1945 (República Francesa).
  Comendadora de la Orden del Mérito Agrícola (República Francesa).
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia, 10/06/1948).
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio austrohúngaro).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Radu, Príncipe de Hohenzollern-Veringen, Anne of Romania: A War, an Exile, a Life, Bucarest: The Romanian Cultural Foundation Publishing House, Bucarest, 2002 ISBN 973-577-338-4. (Una biografía cuasioficial escrita por su yerno, originalmente publicada en rumano como 'Un război, un exil, o viaţă'', Bucarest, 2000).

Enlaces externos 

Casa de Borbón-Parma
Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XXI
Reinas consortes de Rumania
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Nacidos en París

Fallecidos en Morges